Onze d'Or (Europski nogometaš godine Onze Mondiala) je nogometni naslov koji dodjeljuje francuski športski časopis Onze Mondial od 1976. godine. Izbornici izabiru najbolju početnu jedanaestoricu (idealnu momčad godine) i trojicu najboljih igrača godine: onze d'or, onze d'argent et onze de bronze. Nagrada se prije dodjeljivala najboljem igraču u Europi pri čemu je u izbor ulazio igrač iz bilo koje europske lige. Od 2015. godine dodjeljuje se najboljem francuskom igraču. Od 1991. glasuje se i za najboljeg trenera godine.

Dobitnici nagrada 

Nogomet u Francuskoj
Nogometne nagrade
Francuska kultura